Santa Catalina désigne :

Toponyme

Argentine 
 Santa Catalina, un département de la province de Jujuy ;
 Santa Catalina, une localité de la province de Jujuy.

Colombie 
 Santa Catalina, une municipalité du département de Bolívar ;
 L'île Santa Catalina, à proximité de l'île de la Providence dans la mer des Antilles.

Espagne 
 Santa Catalina, un village de l'île de La Gomera dans l'archipel des Canaries ;
 Santa Catalina, un quartier de Séville.

États-Unis 
 L'île Santa Catalina au large de San Diego en Californie.
 Les monts Santa Catalina en Arizona.

Mexique 
 L'île Santa Catalina, une île de Basse-Californie du Sud au Mexique située dans le golfe de Californie.

Pérou 

 Couvent Santa Catalina, un monastère d'Arequipa.

Philippines 
 Santa Catalina, une municipalité de la province d'Ilocos Sur.
 Santa Catalina (Negros oriental).
 Collège de Santa-Catalina à Manille.

Îles Salomon 
 Santa Catalina, une des îles de l'archipel.

Uruguay 
 Santa Catalina, une ville située dans le département de Soriano.

Venezuela 
 Santa Catalina, capitale de la paroisse civile de Santa Catalina, dans la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas ;
 Santa Catalina, capitale de la paroisse civile de Rómulo Gallegos, dans la municipalité de Casacoima, dans l'État de Delta Amacuro.

Subdivisions 
 Santa Catalina, l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas ;
 Santa Catalina, l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Bermúdez dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme